Швец, Наталья:
 Швец, Наталья Пантелеймоновна (род. 1950) — советская и российская актриса театра и кино.
 Швец, Наталья Ивановна (род. 1950) — советский и украинский врач, доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Украины.
 Швец, Наталья Викторовна (род. 1979) — российская актриса театра и кино.